Плей-офф Единой лиги ВТБ 2021 — серии игр на вылет Единой лиги ВТБ сезона 2020/2021. Стартует 11 мая 2021 года.

Участники 

|}

Формат 
Плей-офф Единой лиги ВТБ 2021 включает в себя четвертьфинал, полуфинал и финал. В нём участвуют 8 лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, полуфиналы и финал — до трёх. Команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата более высокое место, проводила в четвертьфинале дома первую и, если необходимо, третью игру серии, в полуфинале и финале первую, вторую и, если необходимо, пятую.

Результаты

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align: center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра*
|-
|align=right|Зенит ||2-0||align=left| Парма
|86:66
|98:62
|—
|-
|align=right|Локомотив-Кубань ||2-0||align=left| Химки
|89:80
|92:85
|—
|-
|align=right|УНИКС ||2-0||align=left| Зелёна-Гура
|87:60
|90:79
|—
|-
|align=right|ЦСКА ||2-1||align=left| Нижний Новгород
|84:59
|72:76
|79:75
|}
* при необходимости

Полуфиналы 
{| class=wikitable style="text-align: center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|Зенит ||1-3||align=left| ЦСКА
|73:78
|107:104 (2OT)
|82:96
|71:85
|—
|-
|align=right|Локомотив-Кубань ||0-3||align=left| УНИКС
|87:98 (ОТ)
|69:79
|70:74
|—
|—
|}
* при необходимости

Финал 
{| class=wikitable style="text-align: center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|УНИКС ||0-1||align=left| ЦСКА
|77:85
|
|
|
|
|}
* при необходимости

Четвертьфиналы 
Начало матчей дано по московскому времени.

(1) Зенит — (8) Парма

(2) Локомотив-Кубань — (7) Химки

(3) УНИКС — (6) Зелёна-Гура

(4) ЦСКА — (5) Нижний Новгород

Полуфиналы 
Начало матчей дано по московскому времени.

(1) Зенит — (4) ЦСКА

(2) Локомотив-Кубань — (3) УНИКС

Финал 
Начало матчей дано по московскому времени.

(3) УНИКС — (4) ЦСКА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь плей-офф

Единая лига ВТБ в сезоне 2020/2021